Marie Gabriela Bavorská (9. října 1878 – 24. října 1912) byla bavorskou vévodkyní.

Život

Rodina 
Marie Gabriela se narodila v Tegernsee jako dcera oftalmologa Karla Teodora Bavorského a jeho druhé manželky Marie Josefy Portugalské, dcery Michala I. Portugalského, vypovězeného portugalského panovníka. Její tetou byla rakouská císařovna Sissi a jednou z jejích sester byla královna Alžběta Gabriela Bavorská, manželka Alberta I. Belgického. Vychovávána byla především v Possenhofenu, kde se svými sourozenci prožívala šťastné dětství. Měla talent pro kreslení, v čemž ji otec nadšeně podporoval.

Manželství 
10. července 1900 se Marie Gabriela v Mnichově provdala za svého bratrance z druhého kolene, Ruprechta Bavorského. Byl nejstarším synem Ludvíka Bavorského a Marie Terezy Rakouské-Este. Svatby se zúčastnil Jáchym Pruský jako zástupce svého otce, německého císaře Viléma II. Po svatbě se pár usadil v Bamberku v Bavorsku, kde byl Ruprecht hlavou armádního sboru. Tam se také narodili jejich dva nejstarší synové.

Pár hodně cestoval. Například v roce 1903 odjeli do Japonska a vraceli se přes Spojené státy. Cesta do Japonska byla vědeckého charakteru a doprovázel je věhlasný profesor z Mnichovské univerzity. Marie Gabriela psala o své cestě domů velmi nadšeně. Stejně jako její rodiče byla velkou milovnicí vědy a přírody, poezie a hudby.

V Japonsku však Marie Gabriela vážně onemocněla. Po návratu do Bavorska podstoupila operaci slepého střeva. Plně se uzdravila.

Když se Ruprechtův otec stal v roce 1913 bavorským králem, stal se Ruprecht jeho právoplatným dědicem, Marie Gabriela však zemřela na selhání ledvin již rok předtím, takže se bavorskou korunní princeznou nikdy nestala. Její ovdovělý manžel se 26. srpna 1918 oženil s její sestřenicí Antonií Lucemburskou.

Marie Gabriela byla pohřbena v Theatinerkirche v Mnichově, vedle svých zesnulých dětí. Jejím jediným potomkem, který se dožil dospělosti, byl syn Albrecht.

Potomci 
Marie Gabriela měla s Ruprechtem několik dětí:

 1. Luitpold Bavorský (8. 5. 1901 Bamberk – 27. 8. 1914 Berchtesgaden)
 2. Irmingard Bavorská (21. 9. 1902 Tegernsee – 21. 4. 1903 tamtéž)
 3. Albrecht Bavorský (3. 5. 1905 Mnichov – 8. 7. 1996 Starnberg), vévoda bavorský, hlava rodu Wittelsbachů od roku 1955 až do své smrti
 ⚭ 1930 Marie Draškovićová z Trakošćanu (8. 3. 1904 Vídeň – 10. 6. 1969 Kreuth)
 ⚭ 1971 Marie-Jenke Keglevićová z Bužimi (23. 4. 1921 Budapešť – 5. 10. 1983 Mariazell)
 4. dcera (*/† 6. 12. 1906)
 5. Rudolf Bavorský (30. 5. 1909 Mnichov – 26. 6. 1912 tamtéž)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 9. října
Narození v roce 1878
Úmrtí 24. října
Úmrtí v roce 1912
Wittelsbachové
Bavorské princezny
Bavorské vévodkyně
Ženy